Siegelsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Siegelsbach, Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Siegelsbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs beim Zimmerhof, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, der in den Neckar mündet
 Siegelsbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Brugga) in Kappel, kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Siegelsbach (Trauzenbach), linker Zufluss des Trauzenbachs in Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Siegelbach